Oos ist ein geographischer Name und Namensbestandteil

von Gewässern:
 Oos (Fluss), Schwarzwaldfluss durch Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Oosbach, Hauptstrang-Oberlaufname der Oos bis zum linken Zufluss des Grobbachs in Lichtental, Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Ooskanal, linker Teilungsarm der Oos und rechter Zufluss des Sandbach (Acher) bei Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Ooser Landgraben, rechter Teilungsarm der Oos und linker Zufluss der Murg in Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Oosbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll zwischen Gerolstein und seinem Stadtteil Lissingen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Oos (Bali), Bali

von Orten:
 Oos (Baden-Baden), ein Stadtteil von Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Oos (Gerolstein), Stadtteil von Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

ʻŌʻōs steht für:
 hawaiischer Name der Krausschwänze

OOS steht als Abkürzung für:
 Online Operating System
 On-Orbit Servicing
 Out of Specification
 Out-of-Stock, siehe Regallücke
 Handball-Oberliga Ostsee-Spree

Abkürzung